Atrio hace referencia a varios artículos:

Arquitectura
 Atrio, patio principal de algunos templos y casas romanas.

Medicina
 Atrio o aurícula, una de las partes del corazón.

Toponimia
 Atrio (Abegondo), aldea de la parroquia de Abegondo, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia, España
 Atrio (Cedeira), aldea de la parroquia de Régoa, municipio de Cedeira, provincia de La Coruña, Galicia, España

Además